Ashford Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ashford Peak (Kalifornien)
 Ashford Peak (Oklahoma)